Мистер Олимпия 2009 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили 27 сентября 2009 года Orleans Arena в Лас Вегасе, США. Это был сорок пятый по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой третий титул завоевал Джей Катлер (США), Второе - Бренч Уоррен, Третье - Декстер Джексон. Призовой фонд составил 611 тыс. долларов, победитель получил 200 тыс. долларов, за второе место - 150 тыс., за третье - 75 тыс. долларов. После поражения 2008 года Джей Катлер вернул себе титул «Мистер Олимпия».

История соревнования

Результаты соревнования

Абсолютная категория

Таблица

Категория -202 lb (до 91,7 кг)

Таблица

Ссылки 

 http://www.ambal.ru/compt.php?c=538

Турниры Мистер Олимпия
События 27 сентября
Сентябрь 2009 года
2009 год в Неваде
История Лас-Вегаса